Famoso per aver dato il via alla cosiddetta Sommossa di Gordon del 1780.

Ascendenza

Voci correlate 
 Sommossa di Gordon

Altri progetti

Collegamenti esterni